O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 2003/04 foi a 52ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O FC Porto conquistou o seu 13º Título. (3º consecutivo - Tricampeão).

Classificação da Fase Regular

Classificação Final

Referências

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Andebol_2003/04

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 2003 em Portugal
Andebol de 2004 em Portugal